Гайана принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в восьмой раз за свою историю, пропустив Летние Олимпийские игры 1976 года, и завоевала одну бронзовую медаль, которая до сих пор является единственной в Олимпийской копилке Гайаны. В числе восьмерых спортсменов была одна женщина.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1980 года
1980-е годы в Гайане